Riksarkivet kan syfta på

 Riksarkivet (Finland) – en finländsk statlig myndighet under undervisningsministeriet
 Riksarkivet (Sverige) – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet
 Riksarkivet (Norge) – en norsk statlig myndighet som bevarar arkiv från statliga myndigheter

Se även
 Rigsarkivet – ett arkiv som samlar in arkivalier från de centrala danska myndigheterna